Дмитро Ігорович Кобенко — сержант, курсант вищого військового навчального закладу Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.

Життєпис 
Народився 15 липня 2001 року. Після закінчення загальноосвітньої школи 2018 року, вступив на навчання до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Загинув у ніч на 2 березня 2022 року під час артилерійського обстрілу міста Харкова та попадання в казарму його закладу вищої освіти у ході російського вторгнення в Україну разом з однокурсниками Валерієм Мийгешем, Богданом Монахом та Германом Древаєм. Після тижня пошуків тіло загиблого було знайдено під завалами.

Родина 
Одружений (у грудні 2019 року). Залишилася дружина.

Примітки

Нагороди 
 медаль «Захиснику Вітчизни» (2022, посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Джерела 
 

Померли в Харкові